Eichfelde ist der Name folgender Ortschaften:

in Polen
 Dębiny (bis 1992: Łobodowo) (ehemals Eichfelde im Landkreis Flatow, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Sośno
 Grochowiska (ehemals Eichfelde im Landkreis Neustettin, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Kałuda (ehemals Eichfelde im Landkreis Tuchel, Danzig-Westpreußen), ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Kęsowo
 Polanowo (ehemals Eichfelde im Landkreis Wirsitz, Wartheland), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Wyrzysk
 Szeligowo (ehemals Eichfelde im Landkreis Belgard (Persante), Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Złotowo Nowe (ehemals Eichfelde im Landkreis Altburgund, Wartheland), ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Barcin

Siehe auch:
 Eichfeld